Frans voetbalelftal (mannen)
 Frans voetbalelftal (vrouwen)
 Frans voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Frans voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Frans voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
 Frans B-voetbalelftal (mannen)
 Frans militair voetbalelftal (mannen)